Vereda (gebiedsindeling), en gebiedsindeling binnen een gemeente (municipio) in Colombia
 Vereda (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia